est une expression anglo-saxonne signifiant « le diable s'habille en Prada » ; elle peut faire référence à :

 , titre original de Le Diable s'habille en Prada, roman de Lauren Weisberger publié en 2003 ;
 , titre original de Le Diable s'habille en Prada, film de David Frankel sorti en 2006, adapté du roman ;
 , groupe de chrétien-metalcore.

Voir aussi